Неохоропуло може да се отнася за:

 Неохоропуло, село в дем Янина, Гърция;
 Неохоропуло, бивше село в дем Александрия, Гърция.